Gentse Studentenraad
Glutathionreductase
GSR (scholengemeenschap)
Gunshot residue, de Engelstalige term voor de achterblijvende kruitresten na het afvuren van een vuurwapen
Journey Beyond, spoorbedrijf in Australië, voorheen Great Southern Railway